Mount Union peut faire référence à :

 Mount Union, une ville du comté de Henry, en Iowa, aux États-Unis.
 Mount Union, dans le comté de Huntingdon en Pennsylvanie.

Autres 
 Université de Mount Union, une université privée située à Alliance dans l'État américain de l'Ohio.
 Mont Union, une montagne des Bradshaw Mountains, dans la forêt nationale de Prescott, comté de Yavapai en Arizona.

Homonymie de toponyme